Plusieurs chevaux célèbres s'appellent « Upsilon », notamment en raison de l'obligation d'usage de la « lettre de l'année ».

Upsilon d'Ocquier
Upsilon (Anglo-arabe)